Тултитлан има више значења:

 Тултитлан (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Тултитлан (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику